Mykonos – isola della Grecia
 Mykonos – comune della Grecia comprendente l'isola omonima
 Mykonos – singolo dei Fleet Foxes del 2009